Miejscowości w USA:
 Mountainburg – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Mountainburg (ang. Mountainburg Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford